São Difan é uma figura altamente obscura que provavelmente foi o homônimo de Merthyr Dyfan ("martírio de Dyfan") e, portanto, um dos primeiros santos e mártires cristãos no sudeste do país de Gales, na Grã-Bretanha romana ou sub-romana. Ele às vezes é denominado proto-mártir de Gales. A elevação de seu martírio foi creditada ao século Teilo do século VI. No século XIX, Edward Williams o fundiu com São Deruviano, uma figura nos relatos lendários do batismo do rei Lúcio da Grã-Bretanha. A descoberta das alterações e falsificações de Williams desacreditou essa conexão. Parcialmente baseada nessa conexão, no entanto, a igreja de Merthyr Dyfan data seu martírio para em 180.

Seu dia de festa não aparece em nenhum calendário medieval galês dos santos e atualmente não é observado pelas igrejas anglicana, católica ou ortodoxa no país de Gales.

Legado 
A igreja paroquial de Merthyr Dyfan é agora dedicada em conjunto à São Difan e São Teilo. Em 2010, continuou a se promover como o mais antigo assentamento cristão do país de Gales, com base na suposta conexão de Difan com o lendário rei Lúcio. 

Existe um Llandyfan ("São Difan) fora de Ammanford, notável por sua importância no início do movimento inconformista galês. A única estrutura é uma capela da facilidade erguida para visitantes do poço sagrado próximo, estimado para o tratamento de paralisia e doenças relacionadas. Isso era conhecido como Ffynnon Gwyddfaen. ou Gwyddfân e Roberts argumentam contra sua conexão com Difan "porque o lugar sempre foi chamado Llandyfân com o sotaque da última sílaba", aparecendo em registros anteriores como Llanduvaen. Em vez disso, ele observa a semelhança do nome com Dyfnan, um suposto filho do irlandês invasor Brychan de Brycheiniog. 

O festival de São Difan não aparece em nenhum calendário galês medieval sobrevivente dos santos, às vezes aparece em lugares onde São Deruviano é claramente pretendido; em Willis, aparece no dia de São Doewan, uma aparente confusão dos dois. Atualmente, a festa não é observada por nenhuma das principais denominações do país de Gales.

Veja também 

 Lista de santos galeses

Referências 

País de Gales